Cette page présente l'historique saison par saison du Stade lavallois en Coupe de la Ligue.

Tableau récapitulatif

Notes et références 

Stade lavallois
Coupe de la Ligue française de football